Bei Anruf Mord ist der Titel folgender Bühnenwerke und Filme:

 Bei Anruf Mord, Broadway-Stück von Frederick Knott, Vorlage seines Drehbuchs für den Thriller Dial M for Murder von Hitchcock
 Bei Anruf Mord (1954), US-amerikanischer Thriller von Alfred Hitchcock
 Bei Anruf Mord (1959), deutscher Fernsehfilm von Rainer Wolffhardt
 Bei Anruf Mord (1961), deutscher Fernsehfilm des DFF von Gerhard Klingenberg
 Bei Anruf Mord (1981), US-amerikanischer Thriller von Boris Sagal